Ginjol puede referirse a:

 El nombre común de la planta Ziziphus lotus.
 El nombre común de la planta Ziziphus zizyphus.